Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es BMW Malaysian Open páros mérkőzéseit.

A címvédő a Gyinara Szafina–Galina Voszkobojeva-kettős volt, ebben az évben azonban egyikük sem vett részt a versenyen. A tornát a Csang Kaj-csen–Csuang Csia-zsung-páros nyerte meg, miután a fináléban 7–5, 6–4-re legyőzték a Csan Hao-csing–Fudzsivara Rika-duót. Csang a második, Csuang a tizennyolcadik páros WTA-győzelmét szerezte meg.

Kiemeltek

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=Negyeddöntők
| RD3=Elődöntők
| RD4=Döntő

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Casey Dellacqua Jarmila Gajdošová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[11]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Iryna Brémond Cseng Szaj-szaj
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[9]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Szema Erika Kathrin Wörle
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Jelena Bovina Anne Keothavong
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Aojama Súko Csan Csin-vej
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[8]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Csang Kaj-csen Csuang Csia-zsung
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Daniella Jeflea Olivia Rogowska
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Szema Jurika Varatchaya Wongteanchai
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Elica Kosztova Anne Kremer
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei

P